Отар Джапаридзе: Джапаридзе, Отар (род. 1987) — грузинский фигурист.
 Джапаридзе, Отар Григорьевич (1920—2020) — советский и грузинский художник.
 Джапаридзе, Отар Михайлович (1921—2020) — советский и грузинский учёный-историк.